Crestin est un patronyme porté notamment par :

 Alexis-Ignace de Crestin (1763-1794), militaire français du  ;
 Jean-François Crestin (1745-1830), homme politique français ;
 Léon Crestin (1803-?), homme politique français.

Homonymie de patronyme